Нау́мкина — русская фамилия, женская форма фамилии .

 Наумкина, Ольга Михайловна (Богословская, род. 1964) — советская и российская спортсменка и телекомментатор.
 Наумкина, Елена Алексеевна (1948—2021) — актриса театра и кино.

См. также